Reese’s Pieces — ароматизированные конфеты на основе арахисовой пасты, выпускаемые компанией Hershey для североамериканского рынка. Получили широкую известность после скрытой рекламы в фильме Стивена Спилберга 1982 года «Инопланетянин» и одноимённой компьютерной игры.

Конфеты упоминаются в песне «Low How» американского рэпера Ludacris как метафора, означающая девушек.

В мультсериале «Гриффины» конфеты Reese’s Pieces появляются в сериях «Питер и Джеймс Вудс» и «Снова Питер и Джеймс Вудс».

См. также 
 M&M’s

Литература 
 Smith, Andrew F.. Encyclopedia of Junk Food and Fast Food.

Конфеты
Появились в 1978 году в США